Matrice désigne, dans la littérature cyberpunk et postcyberpunk, une forme extrêmement avancée du réseau Internet. Il s’agit généralement d’un univers numérique permettant une immersion sensorielle totale. Il est à rapprocher d'autres termes (cf. liste dans l'article Cerveau global) issus de divers courants de pensées et de recherches, dont l'objet est de désigner une forme d'interaction humaine planétaire.

Apparition du terme 
Le terme a été pour la première fois entendu dans un épisode de la série Doctor Who, puis il a été popularisé par William Gibson, l'auteur de Neuromancien, qui parlait aussi de cyberespace. À l'époque de l'écriture de son livre (publié en 1984), il ne connaissait pas grand-chose à l'informatique.

Matrice et Matrix 
Jusqu'en 1999, ce terme n'était rattaché à cette hallucination numérique que pour un petit nombre de connaisseurs. Les sens plus courants du terme Matrice étaient rattachés à la biologie ou aux mathématiques. Ainsi, lorsque quelqu'un parle aujourd'hui de « matrice », il est difficile de savoir s'il veut parler de la « matrice traditionnelle » ou bien de la « matrice de Matrix ». Selon le journaliste Christophe Deloire, l’infrastructure des plateformes numériques et des réseaux sociaux remplace les institutions politiques, formant une matrice invisible de type dystopique.

Dans le film Matrix 
Depuis 1999, le sens cybernétique de ce terme s'est largement popularisé, grâce au film « Matrix », dont l'action se passe majoritairement dans une matrice numérique. Cependant, il s'agit là d'un type de matrice parmi d'autres, assez différent d'autres modèles issus de la Science Fiction. On parle ici d'une simulation informatique gérée par intelligence artificielle où les gens vivent et interagissent comme dans notre monde mais où les gens n'en ont pas conscience. Ainsi les gens y confondent le réel et la simulation qui leur est proposée.

Dans la culture populaire 
 Les jeux de rôles de futur proche ont toujours un type de « pirate » (netrunner dans Cyberpunk 2020, decker dans Shadowrun, jackeur dans CyberAge…) qui passe le plus clair de son temps dans la Matrice. Les Adeptes du Virtuel dans le jeu de rôle Mage : l'Ascension sont aussi très souvent dans la Matrice.
 Elle est le thème principal de l'auteur Roch Saüquere dans son livre Vivre et mourir dans la matrice artificielle.

Bibliographie 
 Taking the red pill: Science, philosophy and religion in the Matrix, Glenn Yeffeth.

Notes et références 

Concept de la science-fiction
Dystopie